Hélio Costa - jornalista e político brasileiro
 Hélio Costa (futebolista) - futebolista brasileiro que jogava como atacante
 Hélio Costa (PRB) - jornalista e político brasileiro

Desambiguações de antropônimos